Лотус (Lotus) — многозначный термин.

Ботаника 
  — род бобовых растений.
  — вид растений из семейства эбеновых.



Компании 
 Lotus Cars — британский производитель спортивных и гоночных машин.
 IBM Lotus Software — компания, входит в группу компаний IBM, подразделение IBM Software.

Другое 
 Lotus — 7-й студийный альбом Кристины Агилеры.
 Лотус — военное вторжение Индонезии на Восточный Тимор.
 IBM Lotus Notes — программный продукт, платформа для автоматизации совместной деятельности рабочих групп.
 Lotus 1-2-3 — табличный процессор, разработанный компанией Lotus Software.

См. также 
 Лотос (значения)
 Лоотус